OPO est un sigle pour :
 Offre publique à prix ouvert, une opération financière ;
 Orchestre philharmonique d'Orlando, un orchestre américain ;
 Oscillateur paramétrique optique, une source optique non linéaire.

OPO est un code pour :
 L'aéroport Francisco Sá Carneiro de Porto (Portugal) selon la codification AITA. (la ville de Porto se dit Oporto en anglais)
 "OPO" signifie « oui » de manière respectueuse en filipino (tagalog).